Kronenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Kronenberger (* 1940), deutscher katholischer Priester
 Dezső Kronenberger (ungarisch: Dezső Korányi; 1914–1981), ungarischstämmiger französischer Fußballnationalspieler, siehe Désiré Koranyi
 Franz-Rudolph Kronenberger, deutscher Politiker (SPD)
 Ina Kronenberger (* 1965), deutsche Übersetzerin 
 Lajos Kronenberger (1907–1981), ungarischer Fußballnationalspieler, siehe Lajos Korányi
 Louis Kronenberger (1904–1980), US-amerikanischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Mátyás Kronenberger (ungarisch: Mátyás Korányi), ungarischer Fußballnationalspieler, siehe Mátyás Korányi
 Patrick Kronenberger (* 1988), deutscher Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Kronberger
 Kronenberg